Троян — термін, що має декілька визначень.

 Троян (також — Траян) — ім'я.
 Троян — прізвище.
 Троян — бог у давніх слов'ян.
 Троян — батько трьох близнят.
 Троян — вид танцю з притупуванням правою ногою.
 Троян — рід гри.
 Троян — конюшина лучна.
 Троян — отрута.
Троян — комп'ютерна програма, що використовується для збору інформації з комп'ютера.
 Троян — вид культиватору.

Персоналії 

 Троян Вадим Анатолійович — український поліцейський, учасник війни на сході України.
 Троян Іван — мовознавець-україніст.
 Троян Іван Семенович — радянський генерал-майор, інженер.
 Троян Корнило (1885 — 1959) — український громадсько-політичний діяч Галичини, адвокат у Ходорові (1924—1939).
 Троян Наталія Миколаївна — заслужений юрист України.
 Троян Олександр Сергійович (*1972) — радянський та український футболіст, воротар.

Топоніми 

 Троян — хребет на острові Антверпен (Антарктида).
 Троян — місто у Ловецькій області Болгарії.
 Троян — село у Хасковській області Болгарії.
 Троян — село у Леовському районі Молдови.

 Троян — колишнє село у Здолбунівському районі Рівненської області України.

Див. також 
 Траян
 Троянська війна

Примітки